Окна:
 Окна — множественное число к слову окно.
 Окна — река в Республике Марий-Эл, приток Ветлуги.
 Окна — река в Молдавии и на Украине, приток Днестра.
 Окна — река в Словакии, приток Чьерна-Воды.
 «Окна» — телевизионная программа, скандальное разговорное представление.
 Окна — раннее название румынского города Тыргу-Окна.

См. также 
 Окна-Муреш
 Окна-Сибиулуй
 Windows (значения) (окна) — многозначный термин